De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2015 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 19 april 2015 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Argentinië